

Cinema 
 Searching – film del 2018 diretto da Aneesh Chaganty

Musica 
 Searching – singolo degli Change del 1980
 Searching – singolo di Pete Rock & CL Smooth del 1995
 Searching – singolo degli INXS del 1997

Televisione 
 Searching – serie televisiva del 1995